trybun ludowy – cywilny urzędnik w starożytnym Rzymie
 trybun wojskowy – stopień wojskowy w armii starożytnego Rzymu
 trybun – obrońca ludu, osoba upowszechniająca określone idee społeczne (przenośnia)

Przypisy